Love Me () може означати:

Альбоми 
  — альбом 2007 року Даньсона Тана.
  — альбом 2008 року J Peezy.
  — альбом 2008 року Лі Джонхьон.
  — міні-альбом 1999 року Meat Puppets.

Пісні 
 «» — пісня 1998 року групи 112.
 «» — пісня 1976 року групи Bee Gees.
 «Love Me» — пісня 2009 року Джастіна Бібера.